Een Gouden eeuw is een welvarende periode. Gouden eeuw of Gouden Eeuw kan verwijzen naar:

 Gouden eeuw (metafoor) - een metafoor om een periode van grote welvaart, voorspoed of productiviteit aan te duiden
 Gouden Eeuw (Antwerpen) - tijdperk van economische en culturele voorspoed in Antwerpen en de wijde omgeving
 Gouden Eeuw (Nederland) - 17e eeuw, tijdperk van economische en culturele voorspoed in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Oudheid 
 Gouden eeuw (Griekse mythologie)
 Aurea aetas - gouden tijdperk of utopische heilstaat op aarde of in de hemel
 Gouden eeuw van Athene, het tijdperk van Perikles - 470-430 v.Chr.
 Gouden eeuw van de Romeinse literatuur - 50 v.Chr. - 25
 Adoptiefkeizers - Gouden eeuw van de Antonijnen, 96-180

Middeleeuwen 
 Gouden Iers tijdperk - 6e eeuw-9e eeuw
 Gouden tijdperk van India - 3e eeuw-6e eeuw
 Islamitische gouden tijdperk - midden 8e eeuw tot midden 13e eeuw
 Gouden tijdperk van Kiev - 980 - 1060
 Gouden tijdperk van China tijdens de Tang-dynastie, 618-907
 Gouden tijdperk van de Joodse cultuur op het Iberische schiereiland - 8e eeuw-12e eeuw

Nieuwe Tijd 
 Deense Gouden Eeuw, culturele bloeiperiode in Denemarken in de eerste helft van de negentiende eeuw
 Siglo de Oro - twee periodes in de Spaanse geschiedenis:
 Spaanse koloniën - Spaanse rijk in de 16e en 17e eeuw
 Spaanse gouden eeuw van de kunsten in de 17e eeuw
 Elizabethaanse tijdperk - Engels gouden tijdperk onder Elizabeth I van Engeland, 1558-1603
 Gouden Eeuw (Polen) - 16e eeuw tijdens Pools-Litouwse Gemenebest, 1569-1648
 Wit-Russische gouden tijdperk van Wit-Rusland en de Oekraïne, 15e eeuw-17e eeuw
 Grand Siècle - Franse gouden eeuw tijdens de 17e eeuw
 Gouden eeuw van piraterij - 1600-1750
 Genroku - gouden Japans tijdperk (1688-1704) onder keizer Higashiyama
 Gouden eeuw van de hiphop - bloeiperiode van hiphop